Le terme Éperlan peut se référer à:

Espèces de poissons
Osmerus mordax (noms vernaculaires : Éperlan arc-en-ciel ; Éperlan d'Amérique) est une espèce de poissons anadromes, vivant en eaux salées, saumâtres ou douces et migrant en eaux douces pour se reproduire.
Retropinna semoni (nom vernaculaire : Éperlan australien) une espèce de petits poissons argentés fréquente dans un grand nombre de rivières du sud-est de l'Australie.
Éperlan d'Europe, Osmerus eperlanus, est une espèce de poissons marins appartenant à la famille des Osmeridae.
Éperlan du large, une espèce de poissons de la famille des .

Toponymes
Rivière Éperlan, un cours d'eau de la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.